Отченаш () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Отченаш, Мартин (род. 1987) — словацкий биатлонист и лыжник, участник Зимних Олимпийских игр в Турине и Сочи.
 Отченаш, Наталья Леонидовна (в девичестве Бурды́га; род. 1983) — украинская биатлонистка, четырехкратная чемпионка Европы среди юниорок.

См. также 
 Отче наш